Op het US Open 2009 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 2 tot en met 14 september. Cara Black en Liezel Huber wonnen vorig jaar het toernooi. Vanwege hevige regenval werd de finale pas twee dagen na de geplande datum gespeeld; dat duel werd in het voordeel van de zussen Serena en Venus Williams beslecht. De titelverdedigsters verloren in de finale met tweemaal 6-2.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen vrouwendubbelspel op de officiële site van de US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2009